Sauter kan som auktorsförkortning betyda:

 Anton Eleutherius Sauter
 Hans Sauter
 Willi Sauter

Robotskapade auktorsförkortningar